«Персеполис» (, [peɾsˈpoliːs], редко пишется как Персполис) — иранский профессиональный футбольный клуб из Тегерана, основанный в декабре 1963 года. Клуб участвует в иранской Про-лиге. «Персеполис» является одним из самых знаменитых, титулованных и сильнейших клубов Ирана. Вместе с «Эстеглялем» в январе 2022 года был исключены из розыгрыша в этом году Лиги чемпионов АФК из-за того, что оба принадлежат Министерству молодежи и спорта Ирана.

Достижения

Национальные 
Чемпионат Ирана
  Чемпион (13): 1971/72, 1973/74, 1975/76, 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/00, 2001/02, 2007/08, 2016/17, 2017/18 , 2018/19, 2019/20, 2020/21
  Серебряный призёр (10): 1974/75, 1976/77, 1977/78, 1989/90, 1992/93, 1993/94, 2000/01, 2013/14, 2015/16, 2021/22

Кубок Ирана
  Обладатель (6): 1987/88, 1990/91, 1998/99, 2009/10, 2010/11, 2018/2019.
  Финалист (2): 2005/06, 2012/13.

Международные 
Кубок обладателей кубков Азии (Лига чемпионов АФК)
  Обладатель: 1991.
  Финалист: 1993, 2018, 2020

Текущий состав

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Ирана
 
Спорт в Тегеране